Jacobsen kan som auktorsförkortning betyda:

 Hermann Johannes Heinrich Jacobsen
 Hans Jacobsen

Robotskapade auktorsförkortningar